Инна Ивановна Казанская (18 июня 1923 — ?) — советский учёный, специалист в области прокатки, лауреат Ленинской премии.

В 1949 году окончила Московский авиационно-технологический институт и спецкурсы при МВТУ.

С 1949 года научный сотрудник ВНИИМЕТМАШ (Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения), с 1962 г. зав. лабораторией.

Кандидат технических наук (1957).

Ленинская премия 1964 года — за создание и внедрение новой техноологии и комплекса станов для прокатки круглых периодических профилей.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1965 год.
 Prominent Personalities in the USSR. Scarecrow Press, 1968